Oxetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Oxetjärnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (0,86 ha)
Oxetjärnet, Värmland, sjö i Säffle kommun,

Se även
Oxtjärn
Oxeltjärnen, sjö i Bräcke kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn